Adjulé – nieznane nauce zwierzę, obiekt badań kryptozoologii.
Opisywane jako podobne do wilka, informacje o obserwacjach pochodzą z Sahary. Jedną z teorii wyjaśniającą pochodzenie tej kryptydy jest to, że mógł to być likaon poza swoim typowym obszarem występowania.

Bibliografia 

Kryptydy